Il singolare del torneo di tennis ATP San Paolo 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Robbie Weiss che ha battuto in finale Jaime Yzaga 6-3, 6-7, 8-6.

Teste di serie

 Franco Davín (primo turno)
 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Mark Koevermans (secondo turno)
 Jaime Yzaga (finale)

 Cássio Motta (secondo turno)
 Roberto Azar (primo turno)
 Robbie Weiss (campione)
 Nuno Marques (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP San Paolo 1990